Georgsbrücke (St. Georgsbrücke) steht für
St. Georgsbrücke (Kirchberg)
Georgsbrücke (Meiningen)
Donaubrücke Traismauer
 Pont George V, Orléans, Frankreich